Ягно́бский язы́к также Новосогдийский язык () — язык ягнобцев, жителей долины реки Ягноб в Таджикистане, в 70-е годы XX века насильственно переселённых в засушливые равнинные места (т. н. Голодная степь). Является продолжением согдийского языка и восходит к одному из его диалектов. Относится к северо-восточной подгруппе восточной группы иранских языков. Единственным другим живым представителем этой ветви иранских языков является осетинский язык.

Число носителей оценивается в 2500—5000 человек, по другим источникам — более 13 000. Наибольшее число ягнобцев живёт в Зафарабадском районе Согдийской области Таджикистана в районе посёлка Зафаробод — более 6 тысяч.

Язык используется в начальном образовании.

Письменность 
Ягнобский алфавит был разработан на рубеже 1980-х — 1990-х годов. Он включал следующие буквы:

Во второй половине 2000-х годов в ягнобский алфавит были внесены некоторые изменения. Из него были исключены буквы Ё, Ю, Я. Вместо них стали использоваться буквосочетания йо, йу, йа.

Современный алфавит.

Лингвистическая характеристика

Морфология

Имя существительное 
Падежные окончания:

Местоимения 
Личные местоимения

Числительные 
Количественные числительные

Глагол 
Личные окончания. Настоящее время 

Личные окончания. Прошедшее время (с аугментом a-)

Глагол-связка «быть». Настоящее время

З — западный диалект, В — восточный диалект, П — переходный диалект.

История изучения 
В 1934 году в научной командировке в Таджикской ССР изучением ягнобского языка занимался осетинский профессор Б. А. Алборов.

Примечания

Литература

Книги

На русском 
  (обл.)
  (в пер.)

Ссылки 

 Ягнобская грамматика и ягнобско-русский словарь
 Небольшой фильм на ягнобском языке

Языки Таджикистана
Иранские языки
Младописьменные языки